Жизнь в военные времена (Жизнь во время войны) () может означать:

В кино 
  — американский фильм 1997 года (лента также известна под названием «Жизнь во время войны»).
 Жизнь в военные времена — американский фильм 2009 года.

В литературе 
 Жизнь во время войны — повесть 1987 года американского писателя Люциуса Шепарда.
 Жизнь во время войны — сборник рассказов (2003) по телесериалу «Доктор Кто».

Прочее 
  — песня (1979) группы «Talking Heads».